Tabella degli elementi chimici ordinati per numero atomico colorati in funzione del tipo. È riportato anche il nome, il simbolo, il gruppo, la massa atomica e lo scopritore.

Anno di scoperta e numero atomico

Note

Bibliografia 
 
 
  Aggiornati al 30 giugno, 2005. Da questa fonte sono presi i pesi atomici degli elementi con numeri atomici da 1 a 109.
 
   Aggiornata al 30 giugno, 2005. Da questa fonte sono presi i pesi atomici degli elementi con numeri atomici da 110 a 116.

 Elementi per numero atomico